

События

Февраль 
 Февраль — Победа Надира над Мухаммед-шахом в Карнале (к северо-западу от Дели). Занятие Дели войсками Надир-шаха. Мухаммед и вельможи сдались ему. Разграбление Дели. Захват огромной добычи. Договор Надира с Моголами. Земли к западу от Инда уступлены Ирану, могольский правитель Лахора должен выплачивать ему дань 2 млн рупий в год. Март — Надир объявляет об освобождении жителей Ирана от налогов на 3 года. Май — Надир оставил Индию. Надир подчинил большую часть узбекских ханств левобережья Амударьи.

Апрель 
 В России за возвращение в ислам заживо сожжена насильно крещённая башкирка-мусульманка Кисябика Байрясова.

Июль 
 22 июля — австрийская армия потерпела поражение у Гроцки под Белградом.
 25 июля — турецкая армия осадила Белград.

Сентябрь 
 1 сентября — Австрия заключает с Турцией сепаратный мир, возвращая завоевания в Сербии и Валахии.
 29 сентября (18 сентября ст. стиля) — Белградский мирный договор Австрии и России с Турцией. Австрия теряет Малую Валахию и Северную Сербию. К России присоединены Запорожье и Азов. Укрепления Азова срыты. Кабарда признавалась «вольной».

Без точных дат 
 Уолпол под давлением буржуазии объявил войну Испании.
 Неурожай и голод во Франции.
 Тяжёлое поражение турок от русских под Ставучанами. Русские взяли Хотин. Поражение Австрии.
 Джатский раджа Сурадж Мал расширил свои владения за счёт могольских феодалов в северной и центральной части двуречья Джамны-Ганга.
 1739—1740 — Восстание народностей юго-запада Китая.
 Основание города Шостка.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1739 году
 25 января — Шарль Франсуа Дюмурье дю Перье, французский генерал и политик периода Великой французской революции (ум. 1823).
 24 сентября — Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, русский государственный деятель, граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал (ум. в 1791).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1739 году
 1 марта — Пётр Павлович Шафиров, русский государственный деятель, дипломат.
 28 августа — Андреас Хойер (р. 1690), датский историк и юрист; историограф короля Дании и Норвегии Фридриха IV.
 30 октября — Леонтий Филиппович Магницкий, русский математик, педагог.

См. также

Примечания